Горная провинция (, ) — внутренняя провинция Филиппин, расположенная в горах Центральной Кордильеры. Площадь — 2097,3 км². Административный центр — город Бонток.

География 
Граничит с провинциями: Ифугао, Бенгет, Южный Илокос, Абра, Калинга и Исабела.
Рельеф провинции почти целиком гористый. Высшая точка — гора Амуяо (2702 м). Здесь берут начало две небольшие реки, Сиффу и Чико, первая — приток Маллига, впадающего в Кагаян, вторая — непосредственно впадает в Кагаян. Количество осадков велико — до 4000 мм в год. Горные участки покрыты лесами; имеются месторождения золота и меди.

Население 
Численность населения по данным переписи 2010 года составляет 154 187 человек. Плотность населения — 73,52 чел./км². В провинции распространены языки илокано, бонток и , австронезийской языковой семьи. Основные народности — бонтоки и илоки.

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 10 муниципалитетов:

 Барлиг
 Бауко
 Бесао
 Бонток
 Натонин

 Параселис
 Сабанган
 Саданга
 Сагада
 Тадиан

Экономика 
Земледелие, в основном — культивация риса, распространено лишь очагами. Провинция — одна из самых маленьких на Филиппинах, в экономическом плане развита слабо.

Примечания

Ссылки 
 Горная провинция на сайте Департамента Туризма Филиппин 

Лусон
Провинции Филиппин